Лагрејнџ има више значења:
 Округ Лагрејнџ (Индијана)
 Лагрејнџ (Џорџија)
 Лагрејнџ (Арканзас)
 Лагрејнџ (Охајо)